Condor o cóndor puede referirse a:

Orden del Cóndor de los Andes es la más alta distinción que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia.

Actores
 Lana Condor, nombre de una joven actriz vietnamita;

Aves
 cóndor de los Andes, nombre vulgar del ave Vultur gryphus;
 cóndor de California, nombre vulgar del ave Gymnogyps californianus;
 cóndor de la selva o «cóndor real», nombre vulgar del ave Sarcoramphus papa;

 Deportes
 Cóndores UNAM, equipo de fútbol americano desaparecido de México;
 Cóndores de Cundinamarca, equipo de baloncesto de Colombia
 Cóndores o Los Cóndores, seudónimos por los que se conoce a la selección de rugby de Chile.
 Cóndores 7, seudónimo por el que se conoce a la selección de rugby seven de Chile.

 Lugares
 Los Cóndores, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Balneario El Cóndor, localidad de la Provincia de Río Negro, Argentina;
 Cóndor Huasi, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
 El Cóndor, localidad de la provincia de Jujuy, Argentina;
 Cerro Cóndor, localidad de la Provincia del Chubut, Argentina;
 Condor, municipio de Brasil;

Publicaciones y revistas
 The Condor, revista estadounidense de ornitología;
 Cóndor, periódico chileno en alemán;
 El Cóndor, periódico de la comuna chilena de Santa Cruz, Colchagua;

 Transporte
 Condor Airlines, aerolínea alemana;
 Boeing 707 Cóndor, modelo de avión cisterna;
 Agrupamiento Cóndores, flota de helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública de México.

Misceláneas
 Cerro El Cóndor, volcán de Argentina;
 Focke-Wulf Fw 200 Condor,Avión alemán de pasajeros convertido durante la 2a Guerra Mundial en avión marítimo de reconocimiento y antibuque;
 Legión Cóndor, cuerpo expedicionario enviado por la Alemania Nazi en ayuda del bando sublevado en la Guerra Civil Española;
 Programa Cóndor, programa tecnológico de la Fuerza Aérea Argentina;
 Operación Cóndor, plan de inteligencia, imposición y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay;
 Premios Cóndor de Plata, premios cinematográficos de Argentina.